Prazeres puede referirse a:
 Prazeres (Cabo Verde), municipio de Cabo Verde.
 Prazeres (Calheta), freguesia portuguesa del municipio de Calheta.
 Prazeres (Lisboa), freguesia portuguesa del municipio de Lisboa.
 Prazeres de Aljubarrota, antigua freguesia portuguesa del municipio de Alcobaça.
 Vale de Prazeres, freguesia portuguesa del municipio de Fundão.

Otros términos relacionados 
 Placencia
 Placentia
 Plaisance
 Plaisir (desambiguación)
 Plasencia (desambiguación)